Municipio de Villard puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Villard (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Villard (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.